Kabinett Roosevelt kann bezeichnen:
 Kabinett Theodore Roosevelt, von 1901 bis 1909 unter Präsident Theodore Roosevelt amtierendes Kabinett der Vereinigten Staaten
 Kabinett Franklin D. Roosevelt, von 1933 bis 1945 unter Präsident Franklin D. Roosevelt amtierendes Kabinett der Vereinigten Staaten